Thomas Butler (1785-1847) – politico statunitense della Louisiana
Thomas Butler – bobbista statunitense
 Thomas Butler – calciatore irlandese
 Thomas Butler – tiratore di fune britannico
 Thomas Butler, X conte di Ormond – nobile britannico